

Mot japonais
Un tambo ou Tanbō est un bâton court utilisé notamment pour la pratique de certains arts martiaux.

Mot quechua
Dans l'empire inca, le tambo était un gîte, un lieu de repos au bord d'une route. Le mot subsiste dans un grand nombre de toponymes des pays andins (voir plus bas).

Nom de personne
 Oliver Tambo est un homme politique sud-africain, l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg porte son nom.

Toponymie

El Tambo est un canton et un chef-lieu de canton de la province de Cañar.

Le río Tambo est un cours d'eau du bassin amazonien ;
 río Tambo est un district de la province de Satipo, région de Junín ;
 Tambo est un district de la province de La Mar, Région d'Ayacucho ;
 Tambo est un district de la province de Huaytará, Région de Huancavelica ;
 Tambo de Mora est un district de la province de Chincha, Région d'Ica ;
 El Tambo est un district de la province de Huancayo, région de Junín.

et 
 Tambo Quemado est un volcan de Bolivie
 Tambo Quemado est un poste-frontière international entre Arica et la Paz.

Tambo est le chef-lieu du comté de Tambo.

Tambo est une localité de la province du Katanga (territoire de Mitwaba).

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme